Neomeoneurites är ett släkte av tvåvingar. Neomeoneurites ingår i familjen kadaverflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kadaverflugor
Neomeoneurites